Nishimura ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Nishimura (* 1953), japanischer Komponist
 Dánica Nishimura (* 1996), peruanische Badmintonspielerin

 Nishimura Goun (1877–1938), japanischer Maler
 Hideki Nishimura (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Nishimura Isaku (1884–1963), japanischer Maler
 Jukō Nishimura (1930–2007), japanischer Schriftsteller
 Kanami Nishimura (* 1996), japanische Tennisspielerin
 Keisuke Nishimura (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kenta Nishimura (1967–2022), japanischer Schriftsteller
 Kōji Nishimura (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kyotaro Nishimura (1930–2022), japanischer Schriftsteller
 Masao Nishimura (1933–2006), japanischer Bank-Manager
 Motoki Nishimura (* 1947), japanischer Judoka
 Ryōma Nishimura (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Seiji Nishimura (* 1956), japanischer Karate-Meister
 Nishimura Shigeki (1828–1902), japanischer Erzieher
 Shō Nishimura (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Shō Nishimura (Rennfahrer) (* 2001), japanischer Motorradrennfahrer 
 Nishimura Shōichi (1911–1998), japanischer Fußballspieler
 Subaru Nishimura (* 2003), japanischer Fußballspieler

 Takurō Nishimura (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Tomie Nishimura (* ca. 1933), japanische Tischtennisspielerin
 Yasufumi Nishimura (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Yasutoshi Nishimura (* 1962), japanischer Politiker
 Yōhei Nishimura (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yoshiaki Nishimura (* 1977), japanischer Filmproduzent
 Yūichi Nishimura (* 1972), japanischer Fußballschiedsrichter